Burwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w dystrykcie Shropshire
 Burwood – geograficzna nazwa dzielnicy w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Gmina Burwood – jeden z 38 samorządów lokalnych wchodzących w skład aglomeracji Sydney, największego zespołu miejskiego Australii
 Burwood – miasto w Wiktorii (Australia)
 Burwood Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey